Venceremos (lied), een Chileens socialistisch strijdlied
 Venceremos (organisatie), een Nederlandse pro-Cubaanse organisatie
 Venceremos (krant), een Cubaanse krant
 Radio Venceremos, een radiozender van 1980-1991 in El Salvador die gericht was op Nicaragua